Куандык:
 Куандык (село) — село в Павлодарской области Казахстана. 
 Куандык (род) — подразделение племени Аргын в Среднем жузе.